Dos buques de la Kaiserliche Marine (Marina Imperial Alemana) fueron bautizados SMS Oldenburg, por el Gran Ducado de Oldemburgo:

 El , activo desde 1886 hasta 1912.
 El , de la Clase Helgoland, activo desde 1912 hasta 1921.

SMS
Nombres de buques de la Kaiserliche Marine